Ince kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ince-in-Makerfield, ort, England, Borough of Wigan, 
 Ince, Cheshire, ort, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar